Тандо-Мухаммад-Хан (, ) — один из 23 округов пакистанской провинции Синд. Административный центр — город Тандо-Мухаммад-Хан.

География 
Площадь округа — 1 733 км². На севере граничит с округом Хайдарабад, на западе — с округом Татта, на востоке — с округом Бадин.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на три техсила:
 Тандо-Мухаммад-Хан
 Булри-Шах-Карим
 Тандо-Гхулам-Хидер

История 
Округ был выделен в отдельную административно-территориальную единицу из состава округа Хайдарабад в 2005 году.

Ссылки 
 District Government Tando Mohammad Khan 
 PAKISTAN FLOODS 2011 — Tando Muhammad Khan District Profile April 2012 

Округа провинции Синд